Kelly Jonker - uma jogadora de hóquei sobre a grama neerlandesa que já atuou pela seleção de seu país. 
Patrick Jonker - um ex-ciclista de estrada australiano, natural dos Países Baixos.
Andries Jonker - um treinador de futebol holandês.
Ronald Jonker - um ex-ciclista australiano que competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968.
Charles Jonker - um ciclista sul-africano.

Desambiguação